Helix — рід сухопутних черевоногих молюсків родини Helicidae;
 Helix — канадський рок-гурт, створений у 1974 році, який працює в стилі хард-рок і важкий метал;
 Helix — мультимедійний проект, що передбачає створення програмного забезпечення, яке здатне відтворювати аудіо- й відеофайли у різних форматах
 Helix — високошвидкісний потоковий шифр, опублікований у 2003 році, ранній варіант шифру Phelix
 Helix — п'ятий студійний альбом шведського павер-металкор-гурту Amaranthe 2018 року.

Див. також 
 Helixe — американська компанія, що займалась розробленням відеоігор
 The Helix Bridge — пішохідний міст у Сингапурі
 Туманність Равлик ()
 Завиток ()
 Гвинтова лінія ()
 Подвійна спіраль ()
 Ка-27 (позначення НАТО — «Helix») — радянський корабельний багатофункціональний вертоліт